Killer Instinct (film uit 1987), een film uit 1987 van regisseur Cirio Santiago
Killer Instinct 2, ook wel bekend als Killer Instinct Gold
Killer Instinct (film uit 2000), een film uit 2000 van regisseur Ken Barbet
Killer Instinct (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie uit 2005
Killer Instinct (computerspelserie), een serie vechtspellen
Killer Instinct (computerspel uit 1994)
Killer Instinct 2
Killer Instinct (computerspel uit 2013)